Pasir (Ayah), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir (Mijen), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir (Palasah), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir (Pariaman Tengah), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir (Payakumbuh Utara), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir (Tripe Jaya), een bestuurslaag in Indonesië